Westerhout ist der Familienname folgender Personen:

 Gart Westerhout (1927–2012), niederländischer Astronom
 Madeleine Westerhout (* 1990/1991), Empfangsdame und persönliche Assistentin von US-Präsident Donald Trump
 Nicola van Westerhout (1857–1898), italienischer Komponist
 Theo Westerhout (1922–1987), niederländischer Politiker